Ruesga puede referirse a:

 Ruesga, un municipio de Cantabria (España).
 Ruesga, una localidad del municipio de Cervera de Pisuerga en la provincia de Palencia, en Castilla y León (España).